Kandrup steht für:
 Henry Kandrup (1955–2003), US-amerikanischer Astrophysiker
 (12008) Kandrup, marsbahnkreuzender Asteroid